Capo Nord – promontorio/falesia che si trova sulla punta nord dell'isola di Magerøya, nella parte più settentrionale della Norvegia continentale
 Capo Nord – album di Alice del 1980
 Capo Nord – film del 2003, diretto da Carlo Luglio